Mit zerebral bezeichnet man:

 in der Phonetik eine Reihe von Konsonanten (heute meist Retroflex genannt)
 in der Biologie und Medizin zum Gehirn gehörende Strukturen

Siehe auch:

 Cerebrum